Panis Angelicus, hymne liturgique de la religion catholique romaine
 Panis angelicus, œuvre de César Franck
 Panis angelicus, œuvre de Mel Bonis